Wahlkreis 79 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 79
 Landtagswahlkreis 79